Styckmålet kan syfta på:
 Styckmålet – en rättsprocess (en rad rättegångar) som pågick i Stockholm mellan 1984 och 2012, se Da Costa-fallet
Kakelugnsmordet –  ett styckmord i Stockholm på skärtorsdagen 1962
Koffertmordet i Göteborg – ett styckmord på grevinnan Margareta af Forselles, i Göteborg 1969
Styckmordet i Bagarmossen – ett styckmord på Per Gunnar Löthberg  i Bagarmossen 1954